Johann Bodmer ist der Name folgender Personen:

* Johann Caspar Bodmer († 1827), Schweizer Schiffbauer, siehe Stephanie (Schiff)
 Johann Georg Bodmer (1786–1864), Schweizer Erfinder und Unternehmer
 Johann Jakob Bodmer (Drucker) (1617–1676), Schweizer  Buchdrucker, Dichter und Politiker
 Johann Jakob Bodmer (1698–1783), Schweizer Philologe
 Johann Jakob Bodmer (Politiker) (1737–1806), Schweizer Fabrikant und Senator, Hauptangeklagter im Stäfnerhandel